Hipsukjauratjah ett par sjöar i Arjeplogs kommun i Lappland. De ingår i Skellefteälvens huvudavrinningsområde.

Hipsukjauratjah (Arjeplogs socken, Lappland, 737814-154627), sjö i Arjeplogs kommun 
Hipsukjauratjah (Arjeplogs socken, Lappland, 737827-154637), sjö i Arjeplogs kommun 

Insjöar i Skellefteälvens avrinningsområde
Insjöar i Lappland
Insjöar i Arjeplogs kommun